SELE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 610 амінокислот, а молекулярна маса — 66 655.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з лектинами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки